Сяэзе:

 Сяэзе — посёлок в Эстонии.
 Сяэзе — микрорайон в городе Таллин, Эстония.
 Сяэзе — улица в городе Таллин, Эстония.